Sénèque, parfois dit « le Tragique » ou « le Jeune », est un philosophe stoïcien, dramaturge et homme politique romain du .
 Sénèque l'Ancien parfois dit « le Rhéteur » est un rhéteur romain, père du précédent.
 (2608) Sénèque est un astéroïde.
 Le Pseudo-Sénèque est le nom désignant les auteurs anonymes ayant écrit Octavie et Hercule sur l'Œta, des tragédies attribuées probablement à tort au philosophe.
 Le Pseudo-Sénèque (sculpture), buste hellénistique ou copie romaine en bronze, longtemps identifié comme un portrait du philosophe Sénèque.

Voir aussi 
  (« Sénèque » en latin).